Gromilus  — род мелких жуков-слоников (долгоносиков) из подсемейства Cyclominae (). Эндемики Новой Зеландии. Длина 3,5—7,5 мм. Рострум среднего размера; пронотум субцилиндрический. 3—6-е членики жгутика усика вытянутые. Gromilus близок к родам трибы Falklandiina. Ранее (Kuschel, 1964) было установлено близкое родство Gromilus с родами Nestrius, Liparogetus и Falklandius.

Питаются на растениях следующих видов: Colobanthus sp. (Caryophyllaceae), Pleurophyllum sp., Pleurophyllum criniferum, Cotula plumosa, Pleurophyllum criniferum (Asteraceae), Poa litorosa (Poaceae), Polystichum vestitum, Polystichum sp. (Dryopteridaceae), Stilbocarpa polaris (Araliaceae), Tillaea moschata (Crassulaceae), Gahnia sp. (Cyperaceae), Blechnum capense, Blechnum sp. (Blechnaceae), Pteris sp. (Pteridaceae), Anisotome latifolia (Apiaceae), Bulbinella sp. (Liliaceae).

Систематика 
Род включает около 40 видов.

Примечания 

Cyclominae
Насекомые Новой Зеландии
Роды жесткокрылых